Лома Колорада има више значења:

 Лома Колорада (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Колорада (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Колорада, Ел Параисо (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Колорада (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Колорада (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Колорада (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Колорада (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Колорада (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Колорада (Ајокеско де Алдама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Колорада (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Колорада (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику